William Compton ist der Name folgender Personen:
* William Compton (um 1482–1528), englischer Höfling und Günstling von Heinrich VIII.
 William Compton, 1. Earl of Northampton (um 1568–1630), englischer Peer
 William Compton, 4. Marquess of Northampton (1818–1897), britischer Peer
 William Compton, 5. Marquess of Northampton (1851–1913), britischer Peer
 William Compton, 6. Marquess of Northampton (1885–1978), britischer Peer